Starigrad-Paklenica, općina u Zadarskoj županiji
 Starigrad (Koprivnica), prigradsko naselje Koprivnice
 Starigrad (Senj), gradsko naselje Senja

Vidi i:
 Stari Grad (razdvojba)